Теноріо () — іспанське прізвище. Відомі носії:
 Байрон Теноріо — еквадорський футболіст
 Едвін Теноріо — еквадорський футболіст
 Каміло Торрес Теноріо — президент Сполучених Провінцій Нової Гранади
 Карлос Теноріо — еквадорський футболіст